Pouzin peut faire référence à :

Patronyme
 Joseph Pouzin (1880-1964), homme politique français.
 Louis Pouzin (1931- ), ingénieur français en informatique.
 Yvonne Pouzin-Malègue (1884-1947), médecin français

Toponyme
 Le Pouzin est une commune française, située dans le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes.
 Le pont romain du Pouzin est un ouvrage d'art certainement construit au début du  et situé au Pouzin, en Ardèche.
 
Homonymie de toponyme